Distrito electoral 15 puede referirse a:
Distrito electoral 15, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 15,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.